Васи́лий Фу́рман:
 Фурман, Василий Андреевич (1810—1870) — архитектор, академик Императорской академии художеств.
 Фурман, Василий Николаевич (род. 1973) — украинский экономист, ректор Киевского института банковского дела.